Beryxfiskar (Berycidae) är en familj av fiskar. Beryxfiskar ingår i ordningen beryxartade fiskar, klassen strålfeniga fiskar, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Berycidae 10 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Beryxartade fiskar